Гринина — женская форма русской фамилии Гринин.

 Известные носители 
 Гринина, Анастасия Олеговна (род. 1989) — российская футболистка.
 Гринина, Мария Александровна (1918—1992) — заслуженный учитель РСФСР (1965).
 Гринина, Наталья Михайловна (род. 1971) — советская и российская велосипедистка.